Niemcy:
 Römerberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz
 Römerberg – plac ratuszowy we Frankfurcie nad Menem
 Römerberg – góra

Zobacz też:
 Römerberg-Dudenhofen